Li Jü je čínské jméno vícera osob:

 Su-cung (711–762), vlastním jménem Li Jü () – císař čínské říše Tchang
 Taj-cung (727–779), vlastním jménem Li Jü () – císař čínské říše Tchang
 Li Jü (princ) (, † 905) – korunní princ a krátce císař čínské říše Tchang
 Li Jü (Pozdní Tchang) (, † 935) – čínský státník v říši Pozdní Tchang
 Li Jü (Jižní Tchang) (, 937–978) – král státu Jižní Tchang, básník
  Li Jü (spisovatel) (, 1610–1680) – čínský autor divadelních her, povídek a esejů období přechodu Ming-Čching
 Li Jü (režisérka) (, * 1973) – čínská filmová režisérka a scenáristka
 Li Jü (rychlobruslař) (, * 1976) – čínský rychlobruslař